O Estádio dos Arcos, também conhecido por Estádio do Rio Ave FC, é um estádio situado na cidade de Vila do Conde, em Portugal. É propriedade do Rio Ave Futebol Clube.

O estádio é utilizado pelo Rio Ave Futebol Clube. 

Foi inaugurado em 1984 e à data podia contar com cerca de 20 000 lugares, contudo em 2009, a colocaçãode cadeiras, levou à reduçãoda capacidade do estadio para 13 000 espectadores. 

Desporto em Vila do Conde
Arcos
Fundações em Portugal em 1984